Acest articol listează cele mai vizitate muzee de artă din lume (toate muzeele cu orice formă de artă prezentă, unele muzee precum Natural History Museum din Londra sunt excluse). Această listă care cuprinde 100 de muzee se bazează pe un studiu din 2009 la nivel mondial, realizat de 
The Art Newspaper. Țara în care se află majoritatea muzeelor incluse în tabel este Statele Unite, cu douăzeci și unul, în timp ce orașul cu cele mai multe muzee care figurează în top este Londra, cu zece. Niciun muzeu sau galerie de artă din Africa sau America de Sud nu este prezentă în listă.  Mai multe muzee importante de artă, cum ar fi Muzeul Palatului din Beijing, care atrage anual peste 7 milioane de vizitatori, și Muzeele din Vatican, cu 4 milioane de vizitatori în 2007, nu au fost incluse.

Note 

Artă
Lista
Superlative